Josef Schantl − austriacki muzyk
 Josef Schantl − austriacki polityk